(нар. 1929) — білоруський критик, літературознавець, письменник, член-кореспондент АН БРСР (1984).
 Коваленко Віктор Васильович (нар. 1971) — український журналіст, прес-офіцер колишнього 40-го батальйону «Кривбас», учасник АТО і бойових дій (битва за Дебальцеве).
 Коваленко Віктор Вікторович ( 1996) — український футболіст, півзахисник італійського клубу «Спеція» та збірної України.
 Коваленко Віктор Карпович ( 1930) — заслужений художник УРСР.
 Коваленко Віктор Олександрович — старший лейтенант запасу Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Примітки